Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2016 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2016. De races werden verreden op 16 en 17 april 2016 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
De race werd na 8 ronden afgebroken vanwege regenval. Later werd de race herstart over een lengte van 6 ronden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2016
Assen